Benmore ist der Name folgender Orte:
 Benmore (Canterbury), Ort in Neuseeland
 Benmore (Southland), Ort in Neuseeland
 Benmore (Südafrika), Stadtteil von Johannesburg, Südafrika
 Benmore Gardens, Stadtteil von Johannesburg, Südafrika

Benmore ist der Name folgender Berge:

 Benmore Range, Gebirgszug in Neuseeland
 Benmore Peak, Gipfel des Benmore Range

Benmore steht für:
 Lake Benmore, einen See in Neuseeland
 Benmore Valley AVA, ein Weinbaugebiet in Kalifornien
 Benmore (Whiskybrennerei), eine Whiskybrennerei in Campbeltown
 Benmore Botanic Garden in Argyll and Bute an der Westküste Schottlands

Siehe auch:
 Ben More